Влади́мир Кали́нин:
 Калинин, Владимир Анатольевич (род. 1954) — российский дипломат.
 Калинин, Владимир Дмитриевич (1924—2007) — советский живописец.
 Калинин, Владимир Николаевич (род. 1939) — российский дипломат.
 Калинин, Владимир Павлович (1924—1944) — Герой Советского Союза.